Hasford ist der Familienname folgender Personen:

 Gustav Hasford (1947–1993), US-amerikanischer Marine, Kriegsberichterstatter und Schriftsteller
 Joerg Hasford (1950–2021), deutscher Arzt, Biometriker und Epidemiologe.